Роджър Федерер защитава титлата си, но губи във втори кръг от Сергей Стаховски. Това е първият случай от 2004 г. насам, в който Федерер не успява да достигне до четвъртфиналите на турнир от Големия шлем, където на Ролан Гарос 2004 загуби в трети кръг от Густаво Куертен. Това е и първият път, в който Федерер губи във втори кръг на турнир от Големия шлем, както и първата му загуба от 8 години насам, нанесена му от тенисист извън първите 100 на света, след като през 2005 г. на турнира Монте Карло Мастърс Федерер бе победен от No.101 в света Ришар Гаске.

В първи кръг, световният No. 135 Стив Дарси сътвори една от най-големите изненади през последните години, след като победи световния No. 5 и двукратен шампион на Уимбълдън Рафаел Надал в три сета. За втора поредна година Надал отпада още в началната фаза на турнира, след загубата си от Лукаш Росол предната година във втори кръг. На Уимбълдън 2013 Надал за първи път загуби още в първи кръг на турнир от Големия шлем.

За първи път от 1912 г. насам нито един американски тенисист не успя да достигне до трети кръг на Уимбълдън, след като и последният представител на САЩ Боби Рейнолдс отпадна от световния No.1 Новак Джокович.

Във финалния мач Анди Мъри победи Новак Джокович в три сета, превръщайки се в първия британец, печелил Уимбълдън от 1936 г. насам, когато Фред Пери стори това. Джокович се класира за финала след изтощителен 5-сетов полуфинал срещу Хуан Мартин дел Потро. Двубоят продължи 4 часа и 43 минути, а това е най-дългият полуфинал в историята на Уимбълдън, изпреварвайки рекордът на Борис Бекер и Иван Лендъл от 1989 г.

Поставени тенисисти

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Долна половина

Пета част

Шеста част

Седма част

Осма част

Източници

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Уимбълдън (турнир)
ATP Световен Тур 2013